Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1927 – 28. MŚ w łyżwiarstwie szybkim wieloboju mężczyzn, które odbyły się w fińskim Tammerfors w dniach 26–27 lutego 1927. Złoto zdobył Norweg – Bernt Evensen.

Wyniki zawodów 

Legenda:
 * = spadek na niższą pozycję
 NQ = nie zakwalifikował się
 NU = nie ukończył
 NS = nie startował
 DQ = został zdyskwalifikowany

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl  [dostęp: 2016-09-05].

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1927 w sportach zimowych
1927 w Europie
Finlandia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Tampere